Cazenovia (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Cazenovia (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.